Micki Nielsen (født 26. februar 1993) er en dansk forhenværende professionel bokser, der seneste boksede for den tyske stald Team Sauerland.

Som professional har han vundet WBC Youth og WBC International titlerne i cruiservægt.

Hans bror Patrick Nielsen var også professionel bokser.

Amatør resultater som thai bokser 
 Nr 1 U/19 Europamesterskaberne (-91 kg), Rom, Italien 2010

Amatør resultater som bokser 
 Nr 1 U/17 Danmarksmesterskaberne (-80 kg), Hinnerup, Danmark 2009  
 Nr 1 U/19 Danmarksmesterskaberne (-81 kg), Hinnerup, Danmark 2011

Professionelle kampe

Referater

Noter

Eksterne henvisninger 
 

Boksere fra Danmark